Mauro Lustrinelli (Bellinzona, 26 de fevereiro de 1976) é um futebolista profissional suíço, atacante, disputou a Copa do Mundo de 2006.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Bellinzona
Nascidos em 1976
Futebolistas da Suíça
Futebolistas da Associazione Calcio Bellinzona
Futebolistas do FC Wil
Futebolistas do FC Thun
Futebolistas do AC Sparta Praha
Futebolistas do FC Luzern
Futebolistas do BSC Young Boys
Jogadores da Seleção Suíça de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006
Treinadores de futebol da Suíça
Treinadores do FC Thun